Benincasa ist der Familienname folgender Personen:

 Caterina Benincasa (1347–1380), bekannt als Katharina von Siena
 Francesco Benincasa (1731–1793), italienischer Geistlicher, Bischof von Capri 
 José Benincasa (1891–??), uruguayischer Fußballspieler
 Miguel Benincasa, uruguayischer Fußballspieler
 Pius Anthony Benincasa (1913–1986), US-amerikanischer Geistlicher, Weihbischof von Buffalo 

Benincasa  steht für: 

 Benincasa hispida, lateinische Bezeichnung für Wachskürbis